Lamia – demon słowiański
 Lamia – gmina w Grecji
 Lamia – miasto w Grecji
 Lamia – potwór z mitologii greckiej
 Lamia – rodzaj grzybów (synonim rodzaju Entomophthora)
 Lamia (zgrzypik) – rodzaj chrząszczy z rodziny kózkowatych
 Lamia – synonim rodzaju ryb Lamna
 Lamia – zespół heavymetalowy w Kazachstanie

Zobacz też 
 Lamia Reno – jedna z bohaterek antyutopii Juliusza Machulskiego, pod koniec utworu partnerka Maksa Paradysa
 Lucjusz Eliusz Lamia – starorzymski senator